Константин Николаев:
 Николаев, Константин Константинович (1859 — ?) — генерал-майор Российской императорской армии; участник Первой мировой войны.
 Николаев, Константин Кузьмич (1906—1972) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Свердловского обкома КПСС (1962—1971).
 Николаев, Константин Михайлович (1923—2006) — советский военный учёный-химик, генерал-майор, Герой Социалистического Труда (1982).
 Николаев, Константин Юрьевич (род. 1971) — российский бизнесмен, долларовый миллиардер, генеральный директор группы «Н-Транс».